Сербская революция () — термин, используемый для выделения периода истории Сербии в 1804—1835 годах. Впервые этот термин употребил Леопольд фон Ранке в своей книге «Die Serbische Revolution», опубликованной в 1829 году.
 
Термин включает период, состоящий из:
 Первое сербское восстание (1804—1813 годы)
 Восстание Хаджи Продана (1814 год)
 Второе сербское восстание (1815 год)
 Официальное признание сербского государства (1815—1835 годы)

Первая часть Сербской революции (1804—1815 года) отмечалась ожесточенной борьбой за независимость Сербии от Османской империи с двумя вооруженными восстаниями. Вторая часть (1815—1835 годы) стала временем мирной консолидации политической власти и увеличение автономных прав Сербского княжества. Принятие первой Конституции в 1835 году отменило феодализм и крепостничество, и сделало страну независимой.
 
В результате Сербской революции произошло освобождение Сербии от турецкого правительства, и возрождение сербского общества, а также принятие первой писаной Конституции Сербии в 1835 году.

Также «Сербской революцией» иногда называется Революция 1848 года в Воеводине.

Ссылки 
 
 История Югославии, т. 1, гл. 22, М., 1963; Новаковиħ С., Васкрс државе Српски, Београд, 1914.
 # v = onepage & q = & f = false John R. Lampe: Yugoslavia as History — Twice there was a Country, Cambridge University Press, 1996

Османская Сербия
Революции XIX века
Революции в Сербии
1800-е годы в Европе
1810-е годы в Европе
1820-е годы в Европе